D200 peut faire référence à :
 Nikon D200,  un appareil photo reflex numérique de Nikon ;
 Route départementale 200 dans l’Oise.